Trichothelium är ett släkte av lavar. Trichothelium ingår i familjen Porinaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar